Lee poate fi:

 Lee (blugi)
 Lee (prenume)
 Lee (nume de familie)

Localități 
 Lee, Florida
 Fort Lee, New Jersey

Alte utilizări 
 Lee Cooper, companie producătoare de îmbrăcăminte